Шицзячжуан:

 Шицзячжуан — городской округ в провинции Хэбэй КНР, административный центр провинции.
 Шицзячжуан Чжэндин — гражданский аэропорт города Шицзячжуан.
 Шицзячжуан Юнчан Цзюньхао — китайский футбольный клуб.